Core 'ngrato, canzone napoletana (1911)
Core 'ngrato, primo sketch comico che Franco & Ciccio hanno interpretato insieme a teatro (1954)
Core 'ngrato, film di Guido Brignone (1951)